Thrän oder Thraen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Thraen (1843–1902), deutscher Priester und Amateurastronom
 Daniela Thrän (* 1968), deutsche Ingenieurwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ferdinand Thrän (1811–1870), deutscher Bauingenieur und Münsterbaumeister am Ulmer Münster
 Torsten Thrän (* 1977), deutscher Biathlet

Siehe auch
 (4098) Thraen, ein Hauptgürtelasteroid